Нельсон Мандела Бэй:
 Нельсон Мандела Бэй — городской округ в провинции Восточной Капской провинции (ЮАР).
 Нельсон Мандела Бэй (стадион) — стадион в городе Порт-Элизабет, ЮАР.